Vasudevella är ett släkte av svampar. Vasudevella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Vasudevella